

Geografia 
 Vissani – villaggio del comune di Delvinaki, in Grecia
 Vissani – frazione del comune di Montecassiano, nelle Marche
 Vissani – abitanti del comune di Visso, nelle Marche

Persone 
 Francesco Vissani – fisico italiano
 Gianfranco Vissani – cuoco italiano